Chaumont-Gistoux is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners. Het gebied behoort tot de Brabantse Ardennen.

Geschiedenis 
In het gebied van de gemeente zijn er eeuwenoude sporen aangetroffen van mensen die hier vroeger geleefd hebben. Overblijfselen die dateren uit het neolithicum zijn een versterkte plaats. Uit de Romeinse tijd stammen twee grafheuvels bij Bonlez. 

Vanaf de 7e eeuw behoort Chaumont toe aan de Sint-Baafsabdij te Gent.

In 987 wordt er al melding gemaakt van Dion-Valmont met een schenking goederen aan de Abdij van Gembloers.

In de 11e eeuw werd Chaumont een heerlijkheid van de prins-bisschop van Luik.

Tot in 1623 was Dion-Valmont in het bezit van de abdij.

Het dorp Bonlez was oorspronkelijk verdeeld in twee lenen, waarvan het leen Bas-Bonlez in de 17e eeuw verheven werd tot baronie. Daarbij kreeg ze het recht van hoge, middelste en lage justitie. Rond 1230 bouwde men daar ter plaatse een burcht.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
De gemeente omvat ook het gehucht Vieusart.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december
1846: Opsplitsing van Tourinnes-Beauvechain in 1841

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) De zetelverdeling voor dit jaar ontbreekt of is onvolledig op de verkiezingsdatabase.
(**) 1976: UCBD (6,67%) / 1982: UDRT (3,1%) / 1988: HC (4,38%) / 2000: H21 (4,69%) / 2012: FDF (5,49%), L.C. (4,70%)

Bekende personen 
 Prinses Claire groeide op in de gemeente.
 Rik Torfs woont hier.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Chaumont-Gistoux

Externe link
Website van de gemeente